Estados Unidos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Estados Unidos, Mexiko, Nuevo León, Galeana,

USA
 Spanska namnet för USA

Robotskapade Mexikoförgreningar